Бару́-ан-Ож () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Морто-Кулибёф. Округ коммуны — Кан.

Код INSEE коммуны — 14043.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 95 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 54 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 32 были экономически активными, 22 — неактивными (показатель активности — 59,3 %, в 1999 году было 68,2 %). Из 32 активных жителей работали 30 человек (16 мужчин и 14 женщин), безработных было 2 (1 мужчина и 1 женщина). Среди 22 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 9 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Бару-ан-Ож  

Коммуны департамента Кальвадос